Paul Lambert (voetballer), een Schotse voetballer en voetbaltrainer 
Paul Lambert (Belgische voetballer), een Belgische voetballer bij o.m. Beerschot VAC
Paul Lambert (waterpolo), een Franse waterpolospeler
Paul Lambert (acteur), een Amerikaanse acteur (1922-1997)
Paul Lambert (Irish Coffee), bespeler van hammondorgel bij de Belgische groep Irish Coffee
Paul Lambert (televisiejournalist), een Britse televisiejournalist en televisieproducent (1958-2020)